A Gigafactory vagy a GigaFactory a következő Tesla-gyárakra utalhat:

 Gigafactory 1 (hivatalos nevén Giga Nevada) Storey megye, Nevada, USA
 Gigafactory 2 (hivatalos nevén Giga New York), Buffalo, New York, USA
 Gigafactory 3 (hivatalos nevén Giga Shanghai), Kína
 Gigafactory 4 (hivatalos nevén Giga Berlin), Berlin közelében, Brandenburg, Németország
 Gigafactory 5 (hivatalos nevén Giga Texas), Austin, Texas, USA

Lásd még
Tesla Factory, Fremont, Kalifornia, USA
Tesla facilities in Tilburg, Hollandia
Tesla, Inc.